

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 8 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Saln“ beginnt.

Saln 



Salna 
 Šalna, Algimantas (* 1959), litauisch-sowjetischer Biathlet
 Salnave, Sylvain (1826–1870), Präsident von Haiti

Salne 
 Salner, Georg (* 1958), österreichischer bildender Künstler

Salni 
 Salnikow, Georgi Iwanowitsch (1923–2015), sowjetischer bzw. russischer Komponist und Musikpädagoge
 Salnikow, Sergei Sergejewitsch (1925–1984), sowjetischer Fußballspieler
 Salnikow, Wladimir Walerjewitsch (* 1960), russischer Schwimmer
 Salnikowa, Alexandra Fjodorowna (1900–1975), sowjetische Theater- und Film-Schauspielerin

Salny 
 Salnykow, Roman (* 1976), ukrainischer Eishockeyspieler